Burunlu – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian
 Burunlu – centro abitato del distretto di Zərdab, in Azerbaigian